Nadar puede referirse a:

 Natación, acción.
 El periodista, ilustrador y caricaturista, pero sobre todo fotógrafo francés Gaspard-Félix Tournachon conocido como Nadar.